Miejscowości w Polsce:
 Biczyce Dolne
 Biczyce Górne

Linki zewnętrzne